Nils Holgersson est un personnage de fiction créé par la romancière suédoise Selma Lagerlöf. Il est le héros du roman  Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède paru en 1906.

 Nils Holgersson, une série télévisée d'animation japonaise, a été produite en 1980 d'après le livre.
 Nils Holgerson apparaît dans la série télévisée d'animation française Clémentine (épisodes 12 & 13)